El término psoas puede aludir, en esta enciclopedia:

a la porción lumbar del músculo psoasilíaco;
al músculo psoas menor;
al signo del psoas, en la exploración física de una sospecha de apendicitis.